Il torneo di singolare del New Zealand Open 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Eliot Teltscher era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Tim Wilkison ha battuto in finale Peter Feigl 6-3, 4-6, 6-4, 2-6, 6-2.

Teste di serie

  Peter Feigl (finale)
  Kim Warwick (quarti di finale)
  Bernard Mitton (secondo turno)
  John Sadri (secondo turno)

 Steve Docherty (secondo turno) 
 Russell Simpson (primo turno) 
 Brian Fairlie (primo turno) 
 Tim Wilkison (campione)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

New Zealand Open 1979